Александр Шипов:
 Шипов, Александр Борисович (род. 1955) — депутат Государственной Думы РФ первого и второго созыва (1993—1995, 1995—1999).